Орява — топоним:

Украина 
 Орява — село в Сколевском районе Львовской области.
 Орява — река в Сколевском районе Львовской области.